Кран може да се односи на:

 Кран, насељено место у Француској, у департману Ен
 Кран, насељено место у Француској, у департману Јура
 Кран, машина за подизање и спуштање те хоризонтално премештање тешких објеката (нпр. на грађевини), која ради помоћу витла, сајли или ланаца и куке